Сан Мигел де Гереро има више значења:

 Сан Мигел де Гереро (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мигел де Гереро (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику